Фуэ́нте-эль-Сау́с () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,81 км². Население — 252 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы